10,000 Days (10 000 дни) може да се отнася за:
 10,000 Days, албум на група Тул от 2006 година;
 10,000 Days, албум на група Сага от 2007 година.